Grey-Johnson ist der Familienname folgender Personen:

 Crispin Grey-Johnson (* 1946), Politiker des westafrikanischen Staates Gambia
 Nana Grey-Johnson (* 1951), Schriftsteller aus dem westafrikanischen Staat Gambia